Affinage (aus dem Französischen: ‚Frischung, Läuterung, Reifung, Veredelung‘) steht für:
 metallurgische Verfahren, die in einer Affinerie durchgeführt werden; generell Läuterungsverfahren
 Methoden der Reifung und Veredelung bei verschiedenen Lebensmitteln, etwa der Herstellung von Käse und Cognac sowie in der Austernzucht